Шахи — село в Павловском районе Алтайского края. Административный центр Шаховского сельсовета.

География 
Рядом с селом проходит автодорога  «Барнаул — Камень-на-Оби — Новосибирск»

История 
Основано в 1771 г., как насильственное поселение Шаховской станец по дороге Барнаул — Павловский завод. На станце в приказном порядке были поселены несколько крестьян из берского ведомства за негодность в заводскую службу и не имеющих хлебопашества. В последующие годы были по тем же мотивам были поселены ещё крестьяне из деревень Бийского уезда. В 1926 г. село Шахи состояло из 187 хозяйств, основное население — русские. Центр Шаховского сельсовета Павловского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера 
На территории села действуют несколько учреждений образования: МБОУ «Шаховская СОШ», детский сад, сельский дом культуры. Большинство населения трудится в городе Барнауле.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)